KIZ steht für:
 Flughafen Kikinonda (IATA-Code) in Kikinonda, Oro Province, Papua-Neuguinea
 Kanaf-Arkia Airlines (ICAO-Code), israelische Fluggesellschaft, siehe Arkia Israeli Airlines

K.I.Z steht für:
 K.I.Z, eine deutsche Hip-Hop-Formation aus Berlin

KiZ steht für:
 Kinderzuschlag, eine Leistung für Familien zur Vermeidung von Alg II-Bezug

Kiz steht für:
 Kiz (NDW-Band), ehemalige vierköpfige deutsche NDW-Band
 Kiz (Utah), Geisterstadt in Carbon County (Utah), Utah

kiz steht für:
 Kisi (Sprache) (ISO-639-3-Code), auch Kikisi, eine der Nordost-Bantusprachen (Bena–Kinga [G60]) in Tansania
 Kommunikations- und Informationszentrum, nach der Universitätsverwaltung die größte zentrale Einrichtung der Universität Ulm

Siehe auch:
 Kids
 Kitz

KIZ